Послание — многозначное слово.
 Послание — в церковной литературе, письменное обращение авторитетного богослова к определённой группе людей или ко всему человечеству, разъясняющее определённые религиозные вопросы. В христианстве послания апостолов составляют значительную часть Нового Завета, а энциклики более поздних церковных иерархов являются основополагающими документами, имеющими силу закона.
 Послание — в художественной литературе, текст в форме письма или поэмы, направленный на восхваление или разъяснение чего-либо.
 Послание — публичное обращение кого-либо (главы государства и так далее) к населению в виде открытого письма.

В искусстве 
 «Послание» — исламский исторический религиозный фильм.
 «Послание» — песня российской и советской рок-группы «Король и шут».

Примечания 

Литературные жанры